De Celestijnse Belofte (boek)
 De Celestijnse Belofte (film)